Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sandy Mayer e Ferdi Taygan che hanno battuto in finale Tim Gullikson e Tom Gullikson 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (secondo turno)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (finale)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (secondo turno)
 Assente

 Kevin Curren /  Peter Rennert (primo turno)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (secondo turno)
 Fritz Buehning /  Brian Teacher (primo turno)
 Wojciech Fibak /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1983